Dit is een Lijst van Formule 1 Grand Prix-wedstrijden die verreden zijn sinds 1950.

Opmerking: Voor de gereden wedstrijden voor 1950 zie: Lijst van Grand Prix-wedstrijden voor 1950

Huidige en voormalige races 
Zie Formule 1 in  voor het schema van dit jaar.

Gesorteerd op Grand Prix 
Deze lijst is bijgewerkt tot en met de GP van Saoedi-Arabië 2023, 19 maart 2023.

Gesorteerd op land 
Deze lijst is bijgewerkt tot en met de GP van Saoedi-Arabië 2023, 19 maart 2023.

Gesorteerd op circuit 
Deze lijst is bijgewerkt tot en met de GP van Saoedi-Arabië 2023, 19 maart 2023.

Grands Prix per seizoen

1950–1959

1960–1969

1970–1979

1980–1989

1990–1999

2000–2009

2010–2019

2020–2029

Zie ook
 Lijst van Formule 1-circuits
 Lijst van Formule 1-coureurs
 Lijst van wereldkampioenen Formule 1
 Lijst van Formule 1 Grand Prix-winnaars
 Vlaggen van de Formule 1
 Lijst van afgelaste Formule 1 Grand Prix-wedstrijden
 Lijst van geschorste Formule 1 Grand Prix-wedstrijden

Externe link
 Formula 1

Formule 1
 
Grand Prix-wedstrijden